Castellucci peut faire référence à : 
 Bruno Castellucci (1944-), batteur belge ; 
  (1920–1944), partisan italien ; 
 Eugenio Castellucci (1903- date inconnue), joueur de football argentin ; 
 Giuseppe Castellucci (1863-1939), architecte italien ; 
 Romeo Castellucci (né en 1960), metteur en scène, homme de théâtre, plasticien et scénographe italien ; 
  (1608–1672), peintre italien ; 
 Teddy Castellucci (né en 1965), compositeur et acteur américain ; 
 Vincent F. Castellucci, docteur en neurosciences québécois.